Сеитов — фамилия; имеет женскую форму Сеитова.
 Сеитов, Азамат Рамазанович — российский борец греко-римского стиля.
 Сеитов, Айсултан (каз. Айсұлтан Сейітов; род. 31 января 1997, Алма-Ата) — казахстанский режиссёр, клипмейкер.
 Сеитов, Зубайра — советский государственный деятель, председатель Карагандинского облисполкома (1938—1939).
 Сеитов, Пиржан (1909 — ?) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.
 Сеитов, Насипкали Сеитович (1944—2022) — казахстанский геолог.
 Сеитов, Нуркан Сеитович — народный комиссар легкой промышленности КазССР июль 1940 г. — декабрь 1941 г. (каз.)
 Сеитов, Хожабек — советский каракалпакский писатель.

 Сеитова, Мина Сеитовна (20 (25) августа 1919, Костанайская область — 18 апреля 1987, Алма-Ата) — первая женщина—диктор по телевидению и радиовещанию в Казахской ССР.

См. также 
 Сеитово